Кортни () — английская фамилия.

 Кортни (род) — знатный английский род французского происхождения, ветвь Первого дома Куртене.

Персоналии 
 Кортни, Брэд — американский политик-республиканец.
 Кортни, Джай (род. 1986) — австралийский актёр.
 Кортни, Джоанн (род. 1989) — канадская кёрлингистка.
 Кортни, Джоэл (род. 1996) — американский актёр.
 Кортни, Николас (1929—2011) — английский актёр.
 Кортни, Роджер (1902—1949) — капитан Британской армии
 Кортни, Том (род. 1937) — британский актёр.
 Кортни, Том (легкоатлет) (род. 1933) — американский спортсмен.

Псевдоним 
 Кортни Каммз

Топоним 
 Кортни (Британская Колумбия) — город в Канаде.

См. также 
 Куртене